Versigny kan syfta på:
 Versigny, Aisne
 Versigny, Oise